Schwarzwandspitze (Ötztaler Alpen), een 3466 meter hoge berg in de Ötztaler Alpen
Schwarzwandspitze (Stubaier Alpen), een 3353 meter hoge berg in de Stubaier Alpen